Show Me Love kan syfta på:
 En sång av Robyn på albumet Robyn Is Here,
 Show Me Love (album), ett musikalbum av den amerikanske sångaren Robin S.
 "Show Me Love" (låt av Robin S.), en låt med den amerikanske sångaren Robin S.
 Show Me Love, den engelska titeln för den svenska filmen Fucking Åmål